Hirschfelden ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Hirschfelden (Krumbach), ein Ortsteil der Stadt Krumbach (Schwaben) im Landkreis Günzburg in Bayern
 Hirschfelden (Michelbach an der Bilz), ein Ortsteil der Gemeinde Michelbach an der Bilz im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg

Hirschfelden ist auch der Name einer fiktiven mitteleuropäischen Landschaft in der 2017 herausgegebenen Neuauflage der Jagdsimulation The Hunter, die den Untertitel Call of the Wild führt.